Podpečan je priimek več znanih Slovencev:

 Alenka Podpečan, zborovodkinja
 Alojz Podpečan (1906–1990), geodet, univ. prof.
 Blaž Podpečan, arheolog, raziskovalec ljudskega izročila?
 Branko Podpečan, dr., direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 Dušan Podpečan (*1975), rokometni vratar
 Igor Podpečan (*1967), glasbenik, harmonikar
Marija Snežka Podpečan, orglavka, pedagoginja
Milan Podpečan, predsednik upravnega odbora SOD-a
Ožbalt Podpečan, veterinar, prof. VF

Drugo 
 podpeški marmor, vrsta apnenca

Glej tudi 

 priimek Podpečnik
 priimek Pečan

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki